Moulder est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alan Moulder (1959-), réalisateur artistique et producteur de musique britannique ;
  (1873-?), joueur de cricket guyanais ;
  (1917-1994), joueur de baseball américain ;
  (1881-1933), joueur de cricket anglais ;
 John Moulder-Brown (1953-), acteur britannique ;
  (1900-1983), entraîneur américain de football américain ;
  (1904-1976), homme politique américain.

Oronyme 
 , pic dans les  de la  en Antarctique.

Patronyme anglais